Dorough ist der Familienname folgender Personen:

 Bob Dorough (1923–2018), US-amerikanischer Jazzsänger und -pianist
 Howie Dorough (* 1973), US-amerikanischer Sänger und Mitglied der Boygroup Backstreet Boys